kruh, prehrambeni proizvod na bazi brašna
 Hljeb (otok), otok kod Cavtata